Olaszország
San Michele all’Adige, község Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében 
San Michele Arcangelo, templom Nápolyban
San Michele di Ganzaria, település Olaszországban, Szicília régióban, Catania megyében
San Michele Mondovì, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
San Michele Salentino, község Olaszországban, Puglia régióban, Brindisi megyében
San Michele di Serino, település Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében
San Michele al Tagliamento, önkormányzat Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében
San Michele-hegy, magaslat Olaszországban
San Michele-sziget, Velence város temetője